Medw. kan som auktorsförkortning betyda:

 Jakob Sergejevitsch Medwedew
 Jakov Sergejevitj Medvedev

Robotskapade auktorsförkortningar